Greenham ist der Name oder Namensbestandteil folgender Orte:

 Greenham Dorf und civil parish in Berkshire, England
 RAF Greenham Common, ehemaliger Militärflugplatz
 Greenham Stakes, Pferderennen
 Greenham Barton, Herrenhaus in Somerset, England
 Greenham Lock, Schleuse in Berkshire

Greenham ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Greenham (1923–1989), britischer Spezialeffektkünstler und Toningenieur
 Peter Greenham (Maler) (1909–1992), englischer Maler
 Peter Greenham (* vor 1987), britischer Musiker und Lyriker